Генри Ли II (Henry Lee II) (1730 — 1787) — американский дворянин, военный и землевладелец, член вирджинской Палаты Бюргеров, отец губернатора Вирджинии Генри Ли III и дед генерала Роберта Ли.

Ранние годы 
Генри Ли был третьим сыном капитана Генри Ли I (1691–1747) из округа Вестморленд и его жены Мэри Бленд (1704–1764), которая была дочерью Ричарда Блэнда и его второй жены Элизабет Рэндольф (1685–1719). Он родился на плантации «Lee Hall», впоследствии жил в Лисильвании около Дамфриза. Служил окружным мировым судьёй. В 1758 году был избран в вирджинскую Палату Бюргеров, где прослужил до 1772 года. Был так же членом Вирджинского Совета в 1774—1776 годах. Служил так же лордом-наместником округа Прис-Уильям и находился на этой должности во время Войны за независимость. В 1780 он стал членом Сената штата.

Семья 
Ли женился на Ласи Граймс (1734–1792), дочери Чарльза Граймса (1693–1743) и Фрэнсис Дженнингс. Её семья владела имением Morattico в округе Ричмонд, а её отец был шерифом округа. Традиционно считается, что Ласи Граймс была первой любовью Джорджа Вашингтона и упомянута в его письмах как «красавица из южных земель».

 Потомки
Все дети Генри Ли и Ласи Граймс родились на плантации Лисильвания.
 Генерал-майор Генри Ли III (1756–1818), губернатор Вирджинии. Был женат дважды:
 1. На Матильде Ли (1766–1790)
 2. На Анне Хилл Картер (1773–1829); их сыном был Роберт Эдвард Ли.
 Чарльз Ли (1758–1815), генеральный прокурор США. Был женат дважды:  
 1. На Энн Ли (1770–1804), дочери Ричарда Генри Ли 
 2. На Маргарет Кристиан Пейтон (1783–1843)
  (1761–1827)
 Мэри Ли (1764–1827), 
 Теодорик Ли (1766–1849) 
  (1772–1843)
 Ласи Ли (1774
 Анна Ли (1776–1857)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Генри Ли на findagrave.com

Члены Палаты бюргеров Виргинии